Merci Patron est un projet de film français inabouti de Jean Girault ou Claude Zidi. 

Cette comédie devait permettre à Louis de Funès de côtoyer à l'écran des vedettes comiques issues de la nouvelle génération : Les Charlots (le film porte d'ailleurs le titre de leur célèbre succès). Le projet a été abandonné à la suite des deux infarctus successifs de Louis de Funès en mars 1975, alors que le tournage devait commencer fin 1975 après le tournage du film des Charlots Bons baisers de Hong Kong.

Synopsis 
Dans une usine dans la région parisienne, des ouvriers mécontents séquestrent leur patron.

Fiche technique 
 Titre : Merci Patron
 Réalisation : Jean Girault
 Scénario, adaptation et dialogues : Jean Girault, Michel Audiard, Jacques Vilfrid
 Musique : Les Charlots
 Production : Christian Fechner
 Société de production : Les Films Christian Fechner
 Pays : 
 Langue originale : français
 Genre : Comédie

Distribution 
 Louis de Funès : le directeur de l'usine
 Gérard Rinaldi : Gérard 
 Gérard Filippelli : Phil
 Jean Sarrus : Jeannot
 Jean-Guy Fechner : Jean Guy
 Jacques Seiler : le contremaître de l'usine

Autour du projet 
Des tensions sur le tournage de Bons baisers de Hong Kong conduisent à la séparation du groupe et de leur producteur, Christian Fechner, puis au départ de Jean-Guy Fechner, membre du groupe et frère de Christian. L'idée d'associer Louis de Funès à un comique de la nouvelle génération sera reprise l'année suivante par Claude Zidi dans L'Aile ou la Cuisse, dans lequel de Funès joue le père de Coluche.

Articles connexes 
 Les Charlots au Far West, autre projet qui n'a pas vu le jour
 Charlots Charlottes, autre projet qui n'a pas vu le jour à cause de la séparation des Charlots et de Christian Fechner

Références 
https://www.youtube.com/watch?v=LT20wVMNcLY

Comédie française
Film français inachevé
Film avec les Charlots